Bénac (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Bénac (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje